Хрущево — село в Старожиловском районе Рязанской области России. Входит в состав  Ленинского сельского поселения.

География 
Село расположено в 12 км на юго-восток от райцентра рабочего посёлка Старожилово. На западе граничит с центром сельского поселения посёлком Совхоз имени Ленина.

История 
До 1929 года входил в состав Рязанской губернии. После образования Старожиловского района передан в составе Хрущево-Старожиловского сельсовета Старожиловской волости в  Рязанский округ Московской области.

Население

Инфраструктура 
В Хрущево расположен Старожиловский молочный комбинат — один из крупнейших производителей молочной продукции Рязанской области.

Транспорт 
Через одноименную станцию на железной дороге в день проходит 6 пар электропоездов по маршруту Рязань II — Ряжск I. Кроме того действуют автобусные маршруты из Старожилово в другие населенные пункты района через Хрущево.

Примечания 

Населённые пункты Старожиловского района